Los monumentos al Papa Juan Pablo II son múltiples estatuas en honor al 264.º papa de la Iglesia católica ubicadas en diversas partes del mundo:

 Monumento al Papa Juan Pablo II (Ciudad de México), estatua de bronce de 3.1 metros ubicada en Ciudad de México, México. Oficialmente llamada Llaves de la fe.
 Monumento al Papa Juan Pablo II (Denver), estatua de bronce ubicada en Denver, Estados Unidos.
 Monumento a Juan Pablo II (Madrid), estatua de bronce de 3.5 metros ubicada en Madrid, España.
 Monumento a Juan Pablo II (Oviedo), estatua de bronce marino ubicada en Oviedo, España.
 Monumento al Papa Juan Pablo II (Roma), estatua de bronce de 5 metros ubicada en Roma, Italia. Oficialmente llamada conversazioni.
 Monumento al Papa Juan Pablo II (San Cristóbal de La Laguna), estatua de bronce de 2.20 metros ubicada en San Cristóbal de la Laguna, España.
 Monumento a Juan Pablo II (Sevilla), estatua de bronce de 2.45 metros ubicada en Sevilla, España.
 Monumento al Papa Juan Pablo II (Sídney), estatua de bronce ubicada en Sídney, Australia.